Cyclostrematidae är en familj av snäckor. Cyclostrematidae ingår i överfamiljen Trochacea, ordningen Archaeogastropoda, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Cyclostrematidae 3 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Cyclostrematidae